Osoby o tym nazwisku:
 Arturo Seoane – piłkarz urugwajski
 Fernando Seoane – hiszpański piłkarz
 Mariana Seoane – meksykańska aktorka, piosenkarka i modelka
 Manuel Seoane – argentyński piłkarz